Duising ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Duising (1673–1735), deutscher reformierter Prediger, Theologe und Hochschullehrer
 Heinrich Duising (1628–1691), deutscher reformierter Theologe, Philosoph und Hochschullehrer 
 Johannes Duising (1683–1730), deutscher Philosoph und Hochschulrektor 
 Justin Gerhard Duising (1705–1761), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Duysing